Apinae — подсемейство пчёл подотряда стебельчатобрюхие отряда перепончатокрылые насекомые.

Характеристика 
Важнейшие опылители цветковых растений. Средней величины и крупные пчёлы. Собирательные волоски образуют так называемую корзинку. Большинство видов (кроме медоносных и безжальных пчёл и шмелей) это одиночные виды. Несколько триб полностью представлены клептопаразитами (Ericrocidini, Isepeolini, Melectini, Osirini, Protepeolini, Rhathymini).

Распространение 
Распространены всесветно, кроме Антарктики.

Классификация 
Выделяют около 20 триб и 100 родов. По новой классификации (Michener, 2000, 2007), включает все роды из бывшего семейства пчёл Anthophoridae, кроме Nomadinae и Xylocopinae.

 Подсемейство Apinae
 Триба Ancylini
 Триба Anthophorini (750 видов, 7 родов)
 
 
 
 
 
 
 
 
 Триба Apini
 
 Триба Bombini
 
 Триба Centridini
 
 
 Триба Ctenoplectrini
 
 
 Триба Emphorini
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Триба Ericrocidini
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Триба Eucerini (более 30 родов)
 
 
  — Alloscirtetica — Canephorula — Cemolobus — Cubitalia — Eucera — Eucerinoda — Florilegus — Gaesischia — Gaesochira — Hamatothrix — Lophothygater — Martinapis — Melissodes — Melissoptila — Micronychapis — Mirnapis — Notolonia — Pachysvastra — Peponapis — Platysvastra —  — Simanthedon — Svastra — Svastrides — Svastrina — Syntrichalonia — Tetralonia — Tetraloniella — Thygater — Trichocerapis —  —  
 Триба Euglossini
 
 
 
 
 
 Триба Exomalopsini
 
 
 
 Триба Isepeolini
 
 
 Триба Melectini
 Триба Meliponini
 
 
 Триба Osirini
 
 
 
 
 
 Триба Protepeolini
 
 Триба Rhathymini
 
 Триба Tapinotaspidini
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Триба Tetrapediini

Обычные виды 
 Медоносная пчела
 Шмели

Примечания

Литература 
 Панфилов Д. В. Определитель насекомых европейской части СССР, Apidae // Л., Наука, 1978. Т 3, стр. 508—519.
 Прощалыкин М. Ю. Сем. Apidae // Определитель насекомых Дальнего Востока России. — Санкт-Петербург. 1995. Том 4. Часть 5. С. 897—909.
 Michener, C.D. (1990). Classification of the Apidae (Hymenoptera). Univ. Kans. Sci. Bull. 54:75-164.
 Michener, C.D. (2000). The Bees of the World. Johns Hopkins University Press, Baltimore, MD.

Ссылки 
 BioLib
 waspweb.org
 Список родов и синонимов

Пчёлы настоящие
Подсемейства насекомых